Karlskrone ist 

 eine Burg in Tschechien: siehe Burg Radyně
 das Schloss Karlova Koruna in Tschechien
 historisch unrichtiger Name der Reichskrone, der Krone des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
 eine für ALDI hergestellte Bier- und Malzbier-Hausmarke, siehe Karlskrone (Bier)

Siehe auch:
 Karlskron
 Karlskrona